By the Sad Sea Waves é um curta-metragem norte-americano de 1917, do gênero comédia, dirigido por Alfred J. Goulding e estrelado por Harold Lloyd.

Elenco 
Harold Lloyd
Snub Pollard
Bebe Daniels
Frank Alexander - Banhista
William Blaisdell
Sammy Brooks
Rudolph Bylek
Billy Fay - (como William Fay)
Florence Gibson
Clyde E. Hopkins
Oscar Larson
Gus Leonard
Vivian Marshall
Belle Mitchell
Fred C. Newmeyer
Cora Nye
Evelyn Page
Hazel Powell
Hazel Redmond
Zetta Robson
David Voorhees
Dorothea Wolbert - (como Dorothy Wolbert)

Filmes dos Estados Unidos de 1917
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por Alfred J. Goulding
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco